Пола́нко () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Поланко, Дэша (род. 1982) — североамериканская актриса доминиканского происхождения.

Топоним

Испания 
 Поланко — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия.

Мексика 
 Поланко — микрорайон Мехико.
 Поланко — станция метро в Мехико.

Филиппины 
 Поланко — муниципалитет в провинции Северная Замбоанга.

Уругвай 
 Сан-Грегорио-де-Поланко — город в департаменте Такуарембо.